James Belushi – attore statunitense, fratello minore di John
John Belushi – attore statunitense
Robert Belushi – attore statunitense, figlio di James